

Процесори для настільних комп'ютерів

Мікроархітектура Zen

CPU

APU

Мікроархітектура Zen +

CPU

APU

Мікроархітектура Zen 2

CPU

APU

Див. також 
 AMD FX
 Opteron
 Список мікропроцесорів AMD FX
 Список мікропроцесорів AMD Athlon
 Список мікропроцесорів AMD Opteron
 Порівняння процесорів AMD

Джерела 

Процесори AMD
Списки мікропроцесорів